Chimenti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Chimenti (* 1959), italienischer Singer-Songwriter
 Antonio Chimenti (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Francesco Chimenti (* 1945), italienischer Fußballspieler
 Jacopo Chimenti (1551–1640), italienischer Maler
 Jeff Chimenti (* 1968), US-amerikanischer Musiker
 Margherita Chimenti, genannt "La Droghierina" (fl 1733–1746), italienische Sängerin (Sopran)
 Silvano Chimenti (* 1949), italienischer Gitarrist
 Vito Chimenti (* 1953), italienischer Fußballspieler und -trainer